Фидон:

 Фидон (царь Аргоса)
 Фидон (один из Тридцати тиранов)
 Фидон (скульптор)